

Pessoas
Henry Fairfield Osborn
T. L. Osborn

Localidades

Osborn (Missouri)

Outros
Harry Osborn

Desambiguação